

Commune 

 Bazian est une commune du département du Gers (France).
 Bazian est une commune du Kurdistan irakien.